Кулла — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулла — село в Гунибском районе Дагестана.
 Кулла — прежнее название села Волошино в Крыму.

Эстония 
 Кулла — деревня в уезде Вильяндимаа.

См. также 
 Кула